Sao (mythologie), een nereïde uit de Griekse mythologie
Sao (maan), een maan van Neptunus
sao (fluit), een Vietnamees muziekinstrument
Sao (dialect), een dialect van het maslam, een Afro-Aziatische taal, die gesproken wordt in het noorden van Kameroen en het zuidwesten van Tsjaad
Sao (lantaarn), de schacht of zuil van een traditionele Japanse lantaarn